San José las Palmas kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San José las Palmas, Chiapas, Las Margaritas, 
 San José las Palmas, Guerrero, Cuautepec, 
 San José las Palmas, delstaten Mexiko, La Paz 

Robotskapade Mexikoförgreningar